Ryusei – japoński samolot bojowy z czasów II wojny światowej
 Ryusei – japoński satelita technologiczny